KGG steht für:
 Kreditgarantiegemeinschaft
 Flugplatz Kédougou (IATA-Code), Flughafen im Senegal
 Krankengymnastik am Gerät, eine Verordnung in der Physiotherapie
 Königsberger Gelehrte Gesellschaft

kgg steht für:
 Kusunda (Sprache) (ISO-639-3-Code)

KGG